Zoldani – abitanti di Forno di Zoldo
Zoldani – abitanti di Val di Zoldo (Italia)
Zoldani – abitanti di Zoldo Alto